Nienstädt bezeichnet:
 Nienstädt, eine Gemeinde in Niedersachsen

Nienstädt ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Nienstädt (1784–1862), preußischer Prinzenerzieher und Schriftsteller

Siehe auch:
 Nienstedt